Самертон има више значења:
 Самертон (Аризона)
 Самертон (Јужна Каролина)